Prezydent Republiki Nauru jest wybierany spośród członków 18-osobowego parlamentu. Jest on jednocześnie głową państwa i szefem rządu.

Prezydenci Republiki Nauru

Przypisy

Bibliografia